Єноти — спільна назва для багатьох видів мисливських, зоопаркових та екзотичних видів.

 Єнот — одна з кількох назв ссавців роду Ракун ( Procyon) родини Ракунових або Єнотових (Procyonidae)
 Єнот — одна з кількох назв ссавців роду Nyctereutes (Єнотовидний собака, Єнот, Танукі) родини Псових (Canidae)
 Єнот — застарілий варіант назви ссавців роду Генета (Genetta) родини Віверових (Virerridae)

Докладніше про ці та інші тлумачення поняття див. на сторінці єноти.

Нетаксономічні групи ссавців
Українська ономастика